Sonnenpfad steht für
 Veischeder Sonnenpfad bei Burg Bilstein (Lennestadt)
 Sonnenpfad (Schnaitheim)
Siehe auch:
 Sonnenpfade
 Sonnenstraße